El Jadida (stad), stad in Marokko
 El Jadida (provincie), provincie in Marokko